Район Сіроїсі
 Сіроїсі (Міяґі)
 Сіроїсі (Саґа)